Tarnów Grodkowski (gromada) (powiat grodkowski)
 Tarnów Opolski (gromada) (powiat opolski)

także:
 Czarna (gromada ad Tarnów) (powiat dębicki)